Аудрюс Амбрасас (, род. 20 октября 1962, Вильнюс) — литовский архитектор; лауреат Национальной премии Литвы по культуре и искусству (2016).

Биография 
В 1985 году окончил Вильнюсский инженерно-строительный институт (ныне Вильнюсский технический университет Гедимина). В 1985—1994 годах работал в Институте проектирования реставрации памятников (до 1987 года Институт консервации памятников). 

В 1991 году учредил Общество проектирования А. Амбрасаса (), с 2009 года — Архитектурное бюро Амбрасаса ().

С 2004 года преподает в Вильнюсском техническом университета Гедимина; доцент (2010). Занимает должность профессора кафедры архитектуры.

Проекты 
Автор проектов жилых домов и вилл, административных и коммерческих зданий. Важнейшие проекты в Вильнюсе:

 Комплекс блоков жилых домов на Неменчинском шоссе (2000) 
 Административное здание общества  (2001)
 Офисное здание на улице Гележинё-Вилко (2001)
 Здания общества  (2002, 2005) 
 Магазин  (2003) 
 Здание административного и торгового назначения  (2004) 
 Здание центрального офиса банка  (2009) 
 Центр искусства и образования  (2013) 
 Индивидуальный жилой дом Вилла G (2014)

Награды и звания 
 Знак почёта Союза архитекторов Литвы (2014) 
 Национальная премия Литвы по культуре и искусству (2016)

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты Национальной премии Литвы по культуре и искусству
Архитекторы Литвы